Ясумаса Моримура (, ; род. 11 июня 1951, Осака) — японский фотохудожник.

Биография 
Моримура родился в Осаке.

В 1978 году окончил Киотский университет искусств.

Творчество 
Моримура в своих работах активно использует апроприацию. Он воспроизводит в качестве собственных произведения других художников, включая живопись таких художников, как Эдуарда Мане, Рембрандта, или работы фотографа Синди Шерман, и меняет в них лицо или тело на свое, затрагивает этические, расовые и гендерные особенности произведений-оригиналов.

Широкую известность получили работы, в которых изначально изображенные портреты, имеющие западные черты, заменяются азиатскими чертами Моримура, либо, вразрез с гендерным признаками, женское обличье меняется на мужское автора. К таким работам можно отнести Мона Лиза, автопортреты Фриды Кало и персонажи Веласкеса «Лас Менинас» (1956).

Также Моримура бросает вызов на традиционность западных портретов, включая в свои работы предметы и детали, связанные с японской культурой. Например, в одной из своих работ «Портрет» (Futago) он заменяет цветочную шаль из оригинального произведения «Олимпия» Мане на кимоно, украшенное журавлями.

Выставки 
 1992 — Музей современного искусства, Чикаго, США
 1993 — Фонд современного искусства имени Картье, Жуи-ан-Жозас, Франция
 1994 — Художественный музей, Токио, Япония
 1994 — Музей Соломона Гуггенхейма, Манхэттен, США
 1996 — Музей искусств, Иокогама, Япония
 2006 — Музей современного искусства, Сан-Диего, США
 2007 — Художественная галерея Нового Южного Уэльса, Сидней, Австралия

Работы в музейных коллекциях мира: список музеев 
Сейчас работы Моримуры широко представлены в коллекциях музеев США:
 Художественный музей имени Карнеги, Питтсбург, США
 Художественный музей, Гонолулу, Гавайи, США
 Музей Гетти, Лос-Анджелес, США
 Музей современного искусства, Чикаго, США
 Музей современного искусства, Лос-Анджелес, США
 Музей современного искусства, Сан-Франциско, США
 Музей американского искусства Уитни, Нью-Йорк, США

Награды 
 1996 год — номинация на премию в области искусства от Hugo Boss
 2006 год — премия культурного достижения префектуры Киото
 2007 год — премия министра образования за изобразительное искусство
 2011 год — премия Mainichi Art от японской ассоциации фотографии
 2011 год — премия Киотской художественной культуры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (на японском)

Современные художники Японии